Знамя Труда имеет значения:


Газеты 
 «Знамя труда» — газета российской Партии левых эсеров.
 «Знамя труда» — газета в Сланцевском районе Ленинградской области России.
«Знамя труда» — газета в Егорьевском районе Московской области России.
 «Знамя труда» — газета в Тимашёвском районе Краснодарского края России.
 «Знамя Труда» — газета в Жамбылской области Казахстана.
 «Знамя Труда» — газета в Каменско-Днепровском районе Запорожской области Украины.

Населённые пункты 
 Знамя Труда — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Знамя Труда — посёлок в Нефтегорском районе Самарской области России.

Ордена 
 Орден «Знамя Труда» — высшая трудовая награда Германской Демократической Республики.
 Орден «Знамя Труда» — государственная награда Польской Народной Республики.

Другое 
 «Знамя труда» — футбольный клуб из Москвы.
 «Знамя Труда» — футбольный клуб из Орехово-Зуево.
 «Знамя труда» — его стадион.
 «Знамя труда»-2 — футбольный клуб из Орехово-Зуево.
 «Знамя Труда» — трест в Ленинграде, объединявший ряд машиностроительных заводов.

Примечания